Gminy w USA:
 Robeson (ang. Robeson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Robeson (ang. Robeson County) – w stanie Karolina Północna